Чемпіонат Угорщини з футболу 1955 — 53-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Будапешт Гонвед.

Учасники

Турнірна таблиця 

1. Наприкінці року клуб Дорог Баняс змінив назву на Дорог.
2. Наприкінці року клуб Печ Дожа змінив назву на Печ Бараня.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1955
Угорщина
1955 в угорському спорті